Вилкова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Вилкова, Екатерина Николаевна (род. 1984) — российская актриса.
 Вилкова, Нина Григорьевна (род. 1943) —  заслуженный юрист РФ.
 Вилкова, Таисия Александровна (род. 1996) — российская актриса.

Топоним 
 Вилкова — деревня в Аромашевском районе Тюменской области России.